Planície de inundação
Planície aluvial
Veiga de Lila — freguesia de Valpaços, Portugal

Espanha 
A Veiga (Galiza) — município
A Veiga (Astúrias) — município
Veiga (Návia) — freguesia das Astúrias

Ver também
Floresta de várzea

Desambiguações de topônimos